Dans la toponymie française, Buxeuil signifie « clairière de buis » :
 Buxeuil, commune française de l'Aube ;
 Buxeuil, commune française de l'Indre ;
 Buxeuil, commune française de la Vienne.